Nõmme steht für folgende Orte in Estland:

 Nõmme, Stadtteil von Tallinn
 Nõmme (Stadtbezirk), Stadtbezirk im Tallinner Stadtteil Nõmme
 Nõmme (Haapsalu), Dorf in Haapsalu, Kreis Lääne
 Nõmme (Hiiumaa), Dorf in Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Nõmme (Lääne-Nigula), Dorf in Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Nõmme (Lääneranna), Dorf in Lääneranna, Kreis Pärnu
 Nõmme (Mustvee), Dorf in Mustvee, Kreis Jõgeva
 Nõmme (Rapla), Dorf in Rapla, Kreis Rapla
 Nõmme (Saaremaa), Dorf in Saaremaa, Kreis Saare
 Nõmme (Väike-Maarja), Dorf in Väike-Maarja, Kreis Lääne-Viru
 Kärdla-Nõmme, bis 2017 Nõmme, Dorf in Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Kilingi-Nõmme, Stadt im Kreis Pärnu
 Kohtla-Nõmme, Gemeinde im Kreis Ida-Viru
 Kuusiku-Nõmme, Dorf in Rapla, Kreis Rapla
 Mustla-Nõmme, Dorf in Paide, Kreis Järva
 Liivanõmme, bis 2017 Nõmme, Dorf in Saaremaa, Kreis Saare
 Nõmjala, bis 2017 Nõmme, Dorf in Saaremaa, Kreis Saare
 Reigi-Nõmme, bis 2017 Nõmme, Dorf in Hiiumaa, Kreis Hiiu

Nõmme ist der Familienname folgender Personen:

 Martti Nõmme (* 1993), estnischer Skispringer